Pulververfahren steht für:

 Pulververfahren in der Röntgenstrukturanalyse, siehe Debye-Scherrer-Verfahren
 Pulververfahren zur Glanzvergoldung, siehe Pudergold
 Pulververfahren als Staubbindeverfahren, siehe Staubbindeverfahren #Das Pulververfahren